Воскресе́нка  — село в Калачинском районе Омской области. Административный центр Воскресенского сельского поселения.

История 
Основано в 1852 году. В 1928 г. состояло из 237 хозяйств, основное население — русские. Центр Воскресенского сельсовета Калачинский район Омского округа Сибирского края.

В 1864-67 году был построен Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его прозвали десятинным, так как для его строительства каждый житель отдавал 1/10 своего дохода. В настоящее время данный храм является памятником архитектуры.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калачинского района